A 485-ös jelzésű regionális autóbusz a budapesti agglomerációban, a budapesti Stadion autóbusz-pályaudvar és Tápiószentmárton, Vízmű között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

2016. október 2-áig 2304-es jelzéssel közlekedett.

2020. augusztus 1-jétől jelentősen ritkítva, és a Stadion autóbusz-pályaudvar helyett a Népligetből közlekedett. 2020. szeptember 28-ától ismét korábbi útvonalán jár.

Megállóhelyei
Hétköznap Budapest felé Tápióság, autóbusz-forduló és Tápiószecső, vasútállomás érintésével közlekedik. Az átszállási kapcsolatok között a Budapest és Tápiószecső között azonos útvonalon közlekedő 486-os busz nincsen feltüntetve.

!Perc (↓)
!Megállóhely
!colspan=2|Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||92||102
|align=left|
|-
|9|| Budapest, Örs vezér tere||83||93
|align=left|
|-
|22|| Budapest, Rákoskeresztúr városközpont||70||80
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|33|| Maglód, SPAR||59||69
|align=left|
|-
|40|| Mende, községháza||52||62
|align=left|
|-
|47|| Sülysáp, Fő út 55.||45||55
|align=left|
|-
|50|| Tápiószecső, Magdolnatelep||42||52
|align=left|
|-
|52|| Tápiószecső, Vásártér||40||50
|align=left|
|-
|54|| Tápiószecső, községháza||38||48
|align=left|
|-
|∫|| Tápiószecső, vasútállomás||∫||45
|align=left|
|-
|55|| Tápiószecső, tápiósági elágazás||37||43
|align=left|
|-
|57|| Tápiószecső, Kodály Zoltán utca||35||41
|align=left|
|-
|62|| Tápióság, 5-ös km kő||30||36
|align=left|
|-
|64|| Tápióság, Szecsői út 50.||28||34
|align=left|
|-
|65|| Tápióság, Szecsői út 3.||27||33
|align=left|
|-
|67|| Tápióság, Papp Károly utca 26.||25||31
|align=left|
|-
|69|| Tápióság, Papp Károly utca 80.||23||29
|align=left|
|-
|∫|| Tápióság, Bicskei út 25.||∫||27
|align=left|
|-
|∫|| Tápióság, Forgács utca||∫||26
|align=left|
|-
|∫|| Tápióság, autóbusz-forduló||∫||25
|align=left|
|-
|∫|| Tápióság, Forgács utca||∫||24
|align=left|
|-
|∫|| Tápióság, Bicskei út 25.||∫||23
|align=left|
|-
|75|| Tápióbicske, Új út||colspan=2|17
|align=left|
|-
|78|| Tápióbicske, Sági út||colspan=2|14
|align=left|
|-
|80|| Tápióbicske, községháza||colspan=2|13
|align=left|
|-
|81|| Tápióbicske, artézi kút||colspan=2|11
|align=left|
|-
|86|| Tápiószentmárton, vegyesbolt||colspan=2|6
|align=left|
|-
|87|| Tápiószentmárton, Fő utca 4.||colspan=2|5
|align=left|
|-
|88|| Tápiószentmárton, posta||colspan=2|4
|align=left|
|-
|89|| Tápiószentmárton, Kossuth Lajos utca 68.||colspan=2|3
|align=left|
|-
|90|| Tápiószentmárton, irodaház||colspan=2|2
|align=left|
|-
|91||  Tápiószentmárton, Kubinyi Ágoston út||colspan=2|1
|align=left|
|-
|92|| Tápiószentmárton, Vízművégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Sülysáp autóbuszvonalai
Tápiószecső autóbuszvonalai
Budapest XIV. kerületének közlekedése
Budapest XVII. kerületének közlekedése
Maglód autóbuszvonalai